Kleinzeller steht für:
 Kleinzelliges Bronchialkarzinom

Kleinzeller ist der Familienname von:
 Arnost Kleinzeller (1914–1997), tschechisch-US-amerikanischer Biochemiker und Physiologe